Koprivna je lahko naselje:


Slovenija 

 Koprivna, Občina Črna na Koroškem

Avstrija 

 Koprivna, Občina Železna Kapla-Bela

Bosna in Hercegovina 

 Koprivna, Občina Modriča
 Koprivna, Občina Sanski Most
 Koprivna, Občina Zenica

Hrvaška 

 Koprivna, Občina Brestovac
 Koprivna, Občina Šodolovci

Srbija 

 Koprivna, Občina Prijepolje

Glej tudi 

 Koprivnica